Ранчо лос Пирулес има више значења:

 Ранчо лос Пирулес, Парсела 3 (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо лос Пирулес (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо лос Пирулес (Нестлалпан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ранчо лос Пирулес (Керетаро), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику